Die Basketball-Bundesliga-Saison 1990/91 war die 25. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die Meisterschaft wurde mit zwölf Mannschaften in den zwei Regionalgruppen Nord und Süd ausgetragen. Es war die letzte Saison mit auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR beschränkter Mannschaftsauswahl.

Saisonnotizen 
Meister der Saison 1990/91 wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen, die auch Pokalsieger wurden und damit das Double aus der Vorsaison verteidigten. 

Das BBL All-Star Game 1991 fand in der Europahalle in Karlsruhe statt. Sieger wurde mit 162:153 der Norden. Der Leverkusener Spieler Henning Harnisch gewann den Slam-Dunk-Wettbewerb und Clinton Wheeler, ebenfalls vom Meister Leverkusen, gewann den Distanzwurfwettbewerb von hinter der Dreipunktelinie.

Der Leverkusener Spieler Henning Harnisch konnte seinen Titel als Basketballer des Jahres verteidigen. Der Aufsteiger TuS Bramsche stellte mit Gregory Wendt den Topscorer mit 36,3 Punkten pro Spiel.

Mit TV Germania Trier, TuS Bramsche, Godesberger TV und TuS Herten gab es vier Neulinge, nachdem neben den sportlichen Absteigern TV 1862 Langen und dem MTV Wolfenbüttel auch Ex-Meister Galatasaray Köln durch Insolvenz und der TSV Hagen 1860 durch Fusion mit SSV Hagen zu Brandt Hagen die Spielklasse verlassen hatten. Die beiden Neulinge Godesberger TV und TuS Herten stiegen beide sofort wieder ab.

Erstmals seit 1975 wurde die Hauptrunde in zwei Regionalgruppen Nord und Süd gewertet. Dabei spielten die Mannschaft in 32 Spielen zwei Rundenturniere mit Hin- und Rückspiel (20 Spiele) gegen die Mannschaften der eigenen Regionalgruppe und ein Rundenturnier (12 Spiele) gegen die Mannschaften der anderen Regionalgruppe. Die jeweils vier erstplatzierten Mannschaften einer Regionalgruppe qualifizierten sich für das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft. Die beiden letztplatzierten Mannschaften jeder Regionalgruppe spielten in einer gemeinsamen Relegationsrunde mit zwei Rundenturnieren (12 Spiele) unter Mitnahme der Punkte aus der Hauptrunde um den Klassenerhalt, wobei zwei Mannschaften sportlich abstiegen.

Aus dem Beitrittsgebiet der ehemaligen DDR nahmen keine Mannschaften teil. Diese schlossen sich erst zur folgenden Saison dem Spielbetrieb des DBB an.

Endstände

Hauptrunde 

Fett Für Finalrunde qualifiziert

Relegationsrunde

Finalrunde

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1990/91
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Literatur

Weblinks 
 Archiv Saison 1990/91 GHP Bamberg – Saison-Rückblick auf den Bamberger Fan-Webseiten von wbeyersdorf.de

1990/91
Basketballsaison 1990/91